Martignanesi – abitanti di Martignana di Po
Martignanesi – abitanti di Martignano (Trento)
Martignanesi – abitanti di Martignano